Безлепкино — название населённых пунктов.

Россия 
 Безлепкино — село в Мантуровском районе Курской области.
 Безлепкино — деревня в Одоевском районе Тульской области.